Schöneich ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Rachen-Schöneich, Tiertherapeutin und Autorin
 Anna von Schönaich († 1600)
 Caspar Schönaich (um 1611), Arzt, Respondent in Basel
 Barbara Schöneich, Pädagogin und Autorin
 Bernd Schöneich, Chirurg und Autor
 Bolko Schöneich, Physiker und Autor
 Brandanus von Schöneich († 1507), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Kanzler der Herzöge von Mecklenburg
 Carsten Schöneich, Gynäkologe und Autor
 Friedrich Schöneich (* 1907), Komponist
 Hubertus Schöneich, Geophysiker und Autor
 Julian Schöneich (* 1987), deutscher Regisseur und Produzent von Musikvideos und Independent-Filmen
 Kaspar von Schöneich († 1547), Diplomat und mecklenburgischer Kanzler
 Martin Schöneich (* 1955), deutscher Bildhauer
 Michael Schöneich, Ökonom und Autor
 Werner Schöneich (* 1935), Astronom und Autor

Siehe auch:
 Schönaich (Begriffsklärung)
 Schoenaich-Carolath
 Schöneiche